Liste der Mitglieder des 11. baden-württembergischen Landtages (1992–1996) mit Wahlkreis und Fraktionszugehörigkeit.

Der 11. Landtag wurde am 5. April 1992 gewählt. Die 1. Plenarsitzung fand am 10. Juni 1992, die letzte am 8. Februar 1996 statt.

Zum Präsidenten des Landtags von Baden-Württemberg wurde Fritz Hopmeier (CDU) gewählt.

Nach dem Erfolg der Republikaner waren zum ersten Mal überhaupt (seit 1956) Abgeordnete von 5 Parteien in den Landtag gewählt worden. (Der Landtag von 1952 war die weiterarbeitende Verfassunggebende Landesversammlung, bei deren Wahl es keine 5-Prozent-Klausel gab.)

Abgeordnete 

zum Abgeordneten Rolf Wilhelm (Republikaner, Landtagswahlkreis Hechingen-Münsingen):
Er ist eingetreten anstelle des ursprünglich gewählten Kandidaten aus dem WK Reutlingen, der ebenso wie sein Ersatzbewerber auf die Annahme des Mandates verzichtet hatte.

Siehe auch 
 Kabinett Teufel II

Literatur 
 Klaus-J. Holzapfel (Hrsg.): Landtag von Baden-Württemberg – 11. Wahlperiode – 1992–1996. 1. Auflage. Neue Darmstädter Verlagsanstalt, Rheinbreitbach 1993, ISBN 3-87576-296-7

 11